Griselda es un nombre de pila femenino. 

La voz Griselda puede referirse a:

 Griselda (folklore), una figura del folklore europeo.
 Griselda (Antonio Maria Bononcini), ópera de 1718 de Antonio Maria Bononcini.
 Griselda (Giovanni Bononcini), ópera de 1722 de Giovanni Bononcini.
 Griselda (Scarlatti), ópera de 1731 de Alessandro Scarlatti.
 Griselda (Vivaldi), ópera de 1735 de Antonio Vivaldi.
pastora del "Decamerón" de Boccaccio abandonada por su marido, el rey de Sicilia

en:Griselda